Buhlert bezeichnet:

 einen Höhenzug, siehe Buhlert (Eifel)

Buhlert ist außerdem der Familienname folgender Personen:

 Klaus Buhlert (* 1950), deutscher Komponist und Hörspielregisseur
 Magnus Buhlert (* 1967), deutscher Politiker (FDP)